Gualicho é um gênero de dinossauro terópode. A espécie típica é Gualicho shinyae. Vivia no que hoje é o norte da Patagônia, no que era então um continente insular da América do Sul separado do supercontinente Gondwana. Os fósseis foram encontrados na Formação Huincul, datando do final do período Cenomaniano ao início do Turoniano no Período Cretáceo Superior, há cerca de 93 milhões de anos.

Classificação 

Filogeneticamente, Gualicho apresenta duas possibilidades; que megaraptoranos e neovenatorídeos eram carnossauros, ou que megaraptoranos e neovenatorídeos eram um tipo de terópodes mais estreitamente relacionado aos celurossauros do que aos carnossauros.

O cladograma abaixo segue uma análise de 2016 por Sebastián Apesteguía, Nathan D. Smith, Rubén Juarez Valieri, e Peter J. Makovicky.

O cladograma abaixo segue o consenso estrito (resultado médio) das doze árvores mais parcimoniosas (os caminhos evolutivos mais simples, em termos da quantidade total de feições amostradas evoluídas ou perdidas entre os táxons amostrados) encontrado por Porfiri et al. (2018) análise filogenética. Embora os resultados sejam diferentes, a metodologia de análise foi praticamente idêntica à de Apesteguia et al. (2016), diferindo apenas no fato de incorporar Tratayenia e Murusraptor, dois megaraptoranos não amostrados na análise de Apesteguia et al.

Neovenatoridae
Fósseis da Argentina
Espécies fósseis descritas em 2016